Послы Армении в России:
 Юрий Мкртумян (1994—1997)
 Гагик Шахбазян (1997—1999)
 Сурен Саакян (1999—2002)
 Армен Смбатян (2002—2010)
 Олег Есаян (2010-2017)
 Вардан Тоганян (с 2017)

Послы Армении в США:
 Александр Арзуманян (1992—1993)
 Рубен Шугарян (1993—1999)
 Арман Киракосян (1999—2005)
 Татул Маргарян (2005-2014)
 Тигран Саркисян (2014-2016)
 Григор Ованнисян (2016-2018)
Варужан Нерсесян (с 2019)

Послы Армении в Иране:
 Ваган Байбуртян (1994—1998)
 Гегам Гарибджанян (1999—2004)
 Карен Назарян (2005—2009)
 Григор Аракелян (2009—2015)
 Арташес Туманян (с 2015)

Послы Армении в Туркмении и Таджикистане:
 Арам Григорян (1994—2007)
 Владимир Бадалян (с 2008)

Послы Армении в Литве, Латвии и Эстонии (до 2011г. функции по совместительству исполнялись послами в Польше):
 Ара Айвазян (2011-2016)

Послы Армении в Казахстане, Кыргызстане  и Афганистане:
 Василий Казарян (2008—2013)
 Ара Саакян (с 2013)

Послы Армении в Китае:
 Азат Мартиросян (1996—2001) сначала в.п
 Василий Казарян (2001—2007)
 Ваагн Мовсисян (2007—2008)
 Армен Саргсян (2008—2016)
 Сергей Манасарян (с 2016)

Послы Армении в Сирии:
 Аршак Поладян (2007-2018)

Послы Армении в Японии:
 Грант Погосян (2012—2021)
Арег Ованнисян (с 2021)

Послы Армении в Аргентине:
 Владимир Кармиршалян (2006—2012)
 Ваагн Меликян (2012—2014)
 Алексан Арутюнян (2014—2016)
Эстер Мкртумян (с 2017)

Послы Армении в Ливане:
 Арег Ованнисян (2001—2006)
 Ашот Кочарян (с 2009)

Послы Армении в ОАЭ и Катаре:
 Аршак Поладян (2000—2006)
 Ваагн Меликян (2006—2012)
 Гегам Гарибджанян (с 2012)

Послы Армении в Испании:
 Эдуард Ходжаян (1999—2004)
 Хорен Тертерян (2010—2014) в.п в Испании
 Авет Адонц (2014—2019)
Владимир Кармиршалян (с 2019)Послы Армении во Франции и Андорре:
 Эдвард Налбандян (2000—2008) 
 Виген Читечян (с 2008)Послы Армении в Италии, Сан-Марино и Португалии:
 Гагик Багдасарян (1995—2005) сначала в.п
 Рубен Шугарян (2005 по 2008)
 Рубен Карапетян (2009-2012)
 Саргис Казарян (с 2012)

Послы Армении в Швейцарии:
 Зограб Мнацаканян (2002—2008)
 Шарль Азнавур (2009—2018)
Андраник Ованнисян (с 2019)

Послы Армении в Бразилии:
 Ашот Егиазарян (2010-2014)
 Ашот Галоян (2014-2020)
Арман Акопян (с 2020)

Послы Армении в Нидерландах:
 Дзюник Агаджанян (2011-2018)
Гарегин Мелконян (2018)
Тигран Балаян (с 2018)

Послы Армении в Болгарии:
 Севда Севан (1994-2005)
 Сергей Манасарян (2005-2010)
 Арсен Сгоян (2010-2016)
 Армен Саргсян (с 2016)
Армен Едигарян (с 2020)

Послы Армении в Румынии:
 Геворг Казинян (1994-1997)
 Карине Казинян (1997-2001)
 Егише Саргсян (2001-2010)
 Гамлет Гаспарян (2010-2017)
Сергей Минасян (с 2017)

Послы Армении в Германии:
 Феликс Мамиконян (1994-1997)
 Ашот Восканян (1997-2001)
 Карине Казинян (2001-2009)
 Армен Мартиросян (2009-2013)
 Ваган Ованнисян (2014)
 Ашот Смбатян (с 2015)

Персоналии:Армения
Послы Армении
Списки послов